Lista över personer som varit guvernör i delstaten Arizona:

Guvernörer

Se även
Arizona
Demokratiska partiet
Republikanska partiet

Referenser

Externa länkar
 azgovernor.gov

 
Arizona, Lista över guvernörer i